Prusinowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Prusinowo, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Prusinowo, dans le powiat de Poznań.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 du village de Prusinowo, dans le powiat de Gryfice ;
 du village de Prusinowo, dans le powiat de Łobez.

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 du village de Prusinowo, dans le powiat de Działdowo ;
 du village de Prusinowo, dans le powiat de Mrągowo.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 du village de Prusinowo.